Нурмагоме́дов — дагестанская фамилия. Известные представители:
 Нурмагомедов, Абдулманап Магомедович (1962—2020) — заслуженный тренер России.
 Нурмагомедов, Абдулхамид Магомедович (род. 1987) — российский боксёр, призёр чемпионатов России.
 Нурмагомедов, Абубакар Магомедович (род. 1989) — российский боец смешанного стиля.
 Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедович (1970) — украинский самбист.
 Нурмагомедов, Сиражутдин Наметович (1925—2005) — лауреат Государственной премии СССР (1979).
 Нурмагомедов, Умар Магомеднабиевич (род. 1996) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Нурмагомедов, Усман Магомеднабиевич (род. 1998) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович (род. 1988) — российский боец смешанного стиля.
 Нурмагомедов, Хаджимурад (род. 1987) — армянский борец вольного стиля.